Ádám Jenő (1896–1982) zeneszerző
 Ádám Jenő (1923–2014) politikus